est un genre éteint de petits dinosaures théropodes semi-aquatiques appartenant à la famille des Dromaeosauridae qui a été découvert dans la formation de Djadokhta en Mongolie. Il vivait durant le Crétacé supérieur, au Campanien il y a environ entre  (millions d'années).

Une seule espèce est connue (par un seul spécimen), ''', décrite par le paléontologue  et son équipe en 2017.

 Étymologie 
Son nom de genre Halszkaraptor rend hommage à la paléontologue polonaise Halszka Osmólska (1930–2008). Le nom d'espèce escuilliei honore le paléontologue français .

 Description Halszkaraptor présente une morphologie très particulière dont l'aspect général fait penser à un grand canard colvert. Cependant il combine :
 un cou comme celui des cygnes actuels ;
 des ailes courtes comme celles des pingouins modernes ;
 des pattes de Velociraptor (un dromaeosauridé comme lui), avec sur chacune d'elles une grande griffe rétractile en forme de faucille (surnommé la « griffe tueuse ») ;
 des dents et un museau qui rappelle ceux des crocodiles.

Toutes ces caractéristiques diverses et bizarres retrouvées sur un même animal ont longtemps fait douter les paléontologues de la véracité du fossile, les exemples de faux en paléontologie étant courant. Mais ces os fossiles ont pu être étudiés dans le détail, même pour ceux encore pris dans la roche sédimentaire grâce à une microtomographie multi-résolution par rayons X au synchrotron européen de Grenoble (ESRF).

C'est un petit dinosaure d'environ  de long, avec une tête de  de long et un cou de . Son museau et ses dents pointues au bout d'un très long cou ressemblant à celui du cygne sont caractéristiques des prédateurs aquatiques. Mais il possède aussi les caractéristiques des petits dinosaures bipèdes coureurs et carnivores comme le célèbre Velociraptor avec sa redoutable « griffe tueuse ».

Il parait donc avoir été aussi à l'aise sur terre que dans l'eau, ce qui est une caractéristique mise en évidence pour la première fois chez les dinosaures. C'est aussi le premier dinosaure à plumes semi-aquatique connu pour occuper ce type de niche écologique ainsi que le deuxième dinosaure non avien semi-aquatique découvert, après Spinosaurus. 

Cette nouvelle adaptation n'a cependant pas pu se développer plus que pendant quelques millions d'années.

 Paléobiologie Halszkaraptor était donc à la fois capable de courir et de chasser sur terre ainsi que de nager et de pêcher dans l'eau. Andrea Cau et ses collègues pensent que l'animal se plaçait en embuscade, son long cou replié en « S », pour projeter sa gueule ouverte sur les poissons passant à proximité.

 Classification 
Les inventeurs de l'espèce ont créé une sous-famille, les Halszkaraptorinae, pour abriter ce nouveau théropode en groupe frère d'un clade d'autres Dromaeosauridae basaux constitué par les genres Hulsanpes et Mahakala.

Le cladogramme suivant montre la position phylogénétique dHalszkaraptor'' parmi les Halszkaraptorinae et les Dromaeosauridae :

Voir aussi 
 Liste des genres de dinosaures

Annexes

Notes et références 

Dromaeosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2017